Virgínia (literatura latina) (m. 450 a.C.) — romana morta pelo seu próprio pai para não ser escravizada
 Virgínia (youtuber) — influenciadora digital e youtuber brasileira

Geografia
Virgínia — estado dos Estados Unidos da América
Virgínia Ocidental — estado dos Estados Unidos da América
 Virginia (Illinois) — município do estado de Illinois, Estados Unidos
 Virginia (Minnesota) — município do estado de Minnesota, Estados Unidos
 Virgínia (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais, Brasil
 Virginia (Irlanda) — município da República da Irlanda
 Virginia Gardens — localidade do estado da Flórida, Estados Unidos

Cinema
 Virginia (1941), filme com Madeleine Carroll e Fred MacMurray
 Virginia (2010), filme com Jennifer Connely e Ed Harris
 Twixt (2011), filme com Val Kilmer e Elle Fanning, exibido no Brasil como Virgínia

Outros
 50 Virginia — asteroide
 Virginia (livro) — livro de Ellen Glasgow publicado em 1913 
 Virginia (género) — género biológico da família dos colubrídeos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos